Dactylo (uitzendbureau)
 Typen, in het bijzonder blind typen
 Typist
 Dactylo (film), een Franse dramafilm uit 1931